Адмірал Нахімов (пароплав)
Катастрофа пароплава «Адмірал Нахімов» 
 Адмірал Нахімов (1885) крейсер
 Адмірал Нахімов (фільм)
 Адмірал Нахімов (атомний крейсер)